Шальнов — русская фамилия.

Известные носители 
 Шальнов, Александр Всеволодович (1927—2009) — советский и российский физик.
 Шальнов, Павел Александрович (1926—2012) — советский и российский актёр.
 Шальнов, Станислав Юрьевич (род. 1973) — российский хоккеист.